Colocolo ou colo-colo peut désigner : 

 un chef mapuche
 un condiment indonésien
 un marsupial
 une sous_espèce du Chat des pampas
 un club de football
 brésilien, le Colo Colo de Futebol e Regatas
 chilien, le Club Social y Deportivo Colo-Colo, qui possède une section féminine